

Жінки 
 Квасова Ольга Геннадіївна — доцентов кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України

Чоловіки 
 Квасов Андрій Васильович (1720? — після 1770) — російський та український архітектор середини XVIII століття.
 Квасов Віктор Іванович (* 1941) — радянський футболіст та футбольний тренер, виступав на позиціях нападника та півзахисника.
 Квасов Володимир Ілліч (* 1934) — генеральний директор виробничого об'єднання «Ворошиловградський (Луганський) тепловозобудівний завод імені Жовтневої революції». Народний депутат України 1-го скликання.
 Квасов Григорій Васильович (1905—1977) — 1-й секретар Бєльцького окружного комітету КП Молдавії. Депутат Верховної ради Молдавської РСР. Депутат Верховної Ради СРСР 2—3-го скликань.
 Квасов Іван Іванович (1922—1945) — капітан РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Квасов Михайло Єгорович (1905—1986) — 1-й секретар Ворошиловградського обласного комітету КП(б)У. Депутат Верховної Ради УРСР першого скликання. Член ЦК КП(б)У (1938—1949).
 Квасов Олег Костянтинович (1928—2012) — - радянський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол СРСР в Аргентині (1983—1990).
 Квасов Олексій Васильович (1718—1777) — російський архітектор.
 Квасов Олексій Григорович (* 1956) — російський дипломат.
 Квасов Ярослав Ігорович (* 1992) — український футболіст, нападник українського клубу «Волинь».

Примітки